Jangal steht für:

 Jangal (Iran), Stadt im Verwaltungsbezirk Raschtkhar, Provinz Razavi-Chorasan, Iran 
 Jangal (Zeitschrift), ehemalige persische Zeitschrift (1917–1918)